Johanna Konta era la detentrice del titolo, ma si è ritirata dal tennis professionistico nel dicembre 2021.

In finale Beatriz Haddad Maia ha sconfitto Alison Riske con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

  Maria Sakkarī (quarti di finale)
  Emma Raducanu (primo turno, ritirata)
  Camila Giorgi (secondo turno)
  Zhang Shuai (quarti di finale)

  Ajla Tomljanović (quarti di finale) 
  Alison Riske (finale) 
  Beatriz Haddad Maia (Campionessa) 
  Magda Linette (secondo turno)

Wildcard 

  Jodie Burrage (secondo turno)
  Sonay Kartal (primo turno)

  Emma Raducanu (primo turno, ritirata) 
  Maria Sakkarī (quarti di finale)

Protected ranking 

  Tatjana Maria (primo turno)

Qualificate 

  Katie Boulter (secondo turno)
  Cristina Bucșa (primo turno)
  Katarzyna Kawa (primo turno)

  Yuriko Miyazaki (secondo turno) 
  Eden Silva (primo turno) 
  Darija Snihur (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rothesay Open 2022